Hawksworth se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Leslie Hawksworth
 Frank Goode Hawksworth